Papež Pij je bilo ime več papežev:

 Papež Pij I. (142–154)
 Papež Pij II. (1458–1464)
 Papež Pij III. (1503)
 Papež Pij IV. (1560–1565)
 Papež Pij V. (1566–1572)
 Papež Pij VI. (1775–1799)
 Papež Pij VII. (1800–1823)
 Papež Pij VIII. (1829–1830)
 Papež Pij IX. (1846–1878)
 Papež Pij X. (1903–1914)
 Papež Pij XI. (1922–1939)
 Papež Pij XII. (1939–1958)